Гонський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Гонський Володимир Васильович ( 1966) — український громадсько-політичний діяч, науковець, публіцист, бард.
 Гонський Ярослав Іванович (1930—2017) — український вчений у галузі медицини.

Українські прізвища